Die Saison 2010/11 der Oberliga Hamburg war die 66. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie startete mit dem ersten Spieltag am 30. Juli 2010 und endet mit dem letzten Spieltag am 27. Mai 2011. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die zweite Mannschaft des FC St. Pauli mit 15 Punkten Vorsprung auf den TSV Buchholz 08. Den Sankt Paulianern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der HSV Barmbek-Uhlenhorst, Wedeler TSV, SC Concordia Hamburg und Bramfelder SV.

Aus der Landesliga Hamburg stiegen der VfL Pinneberg, SV Halstenbek-Rellingen, SC Vier- und Marschlande, SC Vorwärts-Wacker Billstedt und TSV Sasel auf.

Der Torschützenkönig wurde Arne Gillich vom Vizemeister TSV Buchholz 08 mit 24 Treffern.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Die Tabellendritten der beiden Landesliga-Staffeln spielten nach Beendigung der Saison in einem Spiel auf neutralem Platz in Norderstedt einen weiteren Aufsteiger in die Oberliga aus.

Der TSV Sasel setzte sich dabei mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen den FC Elmshorn durch und war der fünfte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Hamburg 2010/11 bei kicker.de
 Oberliga Hamburg 2010/11 bei fussballdaten.de

Fußballsaison 2010/11
2010